Die Abkürzung AVP bezeichnet:
 Aqua valde purificata, die Bezeichnung für Reinstwasser im Europäischen Arzneibuch
 Arzneiverordnung in der Praxis, Informationsheft der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
 Aktenversendungspauschale, siehe Gerichtskosten
 Aktionsgemeinschaft Vierte Partei, eine ehemalige deutsche Partei
 Apothekenverkaufspreis
 Arginin-Vaso-Pressin, siehe Antidiuretisches Hormon
 Association of Volleyball Professionals, US-amerikanische Beachvolleyball-Organisation und Profi-Tour
 AVP Autoland, ostbayerisches Autohandelsunternehmen
 Austria Video Plattform der Austria Presse Agentur

AvP steht für:
 AvP Deutschland, deutsches Unternehmen
 Alien vs. Predator (Film), Science-Fiction-Film von 2004
 Aliens vs. Predator 2, die 2007 erschienene Fortsetzung
 Aliens versus Predator, Computerspiele-Reihe

AVP